Sommerpelz steht für:

 den Sommerpelz im Tierreich, siehe Sommerfell
 ein im Sommer getragenes Kleidungsstück aus Fell, siehe Sommerpelz (Mode)